Lemuria kan syfta på:

 Lemuria – en romersk ritual, se Larver (mytologi)
 Lemuria (rollspel) –  en actioninriktad dieselpunkspelvärld i ett rollspel
 Lemuria (djur) – ett fjärilssläkte
 Lemuria (musikalbum) – ett musikalbum av Therion
 Lemurien – en tänkt kontinent, som antogs ha legat någonstans i Indiska oceanen